Пёль (нем. Pöhl) — посёлок в Германии.
 Пёль (остров) (нем. Poel) — остров в Балтийском море (Германия).
 Пёль (Мекленбург) — посёлок на острове Пёль.
 Пёль, Густав (; 1917—2009) — немецкий офицер-подводник.

См. также 
 Пель (значения)